Als elke toestandsverandering van een kringproces in een gesloten systeem plaatsvindt, dan geldt voor deze toestandsverandering telkens de Eerste Hoofdwet voor gesloten systemen.

Voor het hele kringproces geldt verder dat alle kringprocessen opgeteld worden.

Eerder werd al gezegd dat begin en eindtoestand gelijk moeten zijn in een kringproces. Omdat het een gesloten systeem betreft, zijn de inwendige energie van begin- en eindtoestand gelijk.

Waardoor geldt dat:

Dus de totale warmteoverdracht is gelijk aan de arbeid. Als beide termen negatief zijn spreken we van een negatief kringproces. Als beide termen positief zijn, van een positief kringproces.

Thermodynamisch kringproces